A magyar labdarúgó-válogatott a 2022-es év nyolcadik mérkőzését Olaszország ellen játszotta 2022. szeptember 26-án. Ez volt a magyar labdarúgó-válogatott 974. mérkőzése. A mérkőzés a 2022–2023-as UEFA Nemzetek Ligája A ligájának utolsó, hatodik fordulója volt.

Ezen a mérkőzésen lépett utoljára pályára a magyar nemzeti válogatott színeiben Szalai Ádám, aki 2022. szeptember 21-én jelentette be, hogy a mérkőzést követően visszavonul a válogatottságtól.

Helyszín 
A találkozó a budapesti Puskás Arénában került megrendezésre.

Örökmérleg a mérkőzés előtt 

Kék színnel a tétmérkőzéseket jelöltük.
Sorszám alatt a magyar labdarúgó válogatott hivatalos mérkőzéseinek sorszámát értjük.

Források: ,

Keretek
: A táblázatokban szereplő adatok a mérkőzés előtti állapotnak megfelelőek.

Tabella a mérkőzés előtt 
<onlyinclude>

A mérkőzés

Az összeállítások 

A mérkőzés érdekességei
 Fiola Attila ötvenedik alkalommal volt magyar A-válogatott.

A mérkőzés statisztikái

Tabella a mérkőzés után

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
Magyar Labdarúgó-szövetség
Olasz labdarúgó-szövetség

Források

A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései Olaszország ellen
A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 2022-ben